Гевиксман:

 Гевиксман, Артемий Александрович (1895—1974) — советский дирижёр, композитор и аранжировщик.
 Гевиксман, Виталий Артемьевич (1924—2007) — советский и российский композитор, сын А. А. Гевиксмана.